Sweeney Todd steht für:

 Sweeney Todd, eine fiktive Gestalt der britischen Literatur
 Sweeney Todd (Band), eine 1975 gegründete Rockband aus Kanada
 Sweeney Todd (Musical), ein Musical von Stephen Sondheim aus dem Jahr 1979
 Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street, US-amerikanischer Musicalfilm aus dem Jahr 2007